Tsia steht für:

 ein Sonnensymbol der Zia (Volk), Schreibung in der Sprache Keresan, enthalten in der Flagge New Mexicos
 (4105) Tsia, einen nach diesem Sonnensymbol in Zia Pueblo benannten Asteroiden

Siehe auch:
 Zia